Wasserburg kan syfta på:

 Wasserburg – en kommun i Landkreis Lindau i det tyska förbundslandet Bayern
 Wasserburg am Inn – en kommun i Bayern
 Wasserburg-Buchau – en bronsåldersboplats vid sjön Federsee i södra Tyskland